Matthew Cartwright House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Matthew Cartwright House (Kaufman County, Texas), NRHP-Nr. 79002988
 Matthew Cartwright House (San Augustine County, Texas), NRHP-Nr. 71000959